Mouloud Achour ist der Name folgender Personen:

* Mouloud Achour (Schriftsteller) (1944–2020), algerischer Schriftsteller 
 Mouloud Achour (Journalist) (* 1980), französischer Journalist